Silnica – rzeka w Polsce
 Silnica – wieś w Polsce, w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno